

Sigle 
 Carl Zeiss Meditec – produttore di apparecchiature mediche tedesco
 ČSM, Unione della gioventù cecoslovacca (in slovacco: Československý zväz mládeže), del Partito comunista cecoslovacco

Codici 
 CZM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Cozumel, Messico